Waterloo Lily – студийный альбом группы кентерберийской сцены Caravan, выпущенный в 1972 году.

Характеристика 
Это единственный альбом Caravan, в котором на клавишных играет Стив Миллер из группы Delivery. Он усилил джазовую составляющую звучания и ослабил влияния прогрессивного рока и фолка по сравнению с предыдущими альбомами группы.

На обложке альбома изображен фрагмент гравюры Уильяма Хогарта «Сцена в таверне» из серии «Похождения повесы».

Список композиций 
Традиционно (видимо в силу контрактных обязательств) авторами всех композиций на изданиях указываются коллективно все музыканты группы (кроме Миллера) - Хастингс, Синклэр, Кулан; за исключением «It's Coming Soon», Songs And Signs«» - автор Миллер 
Ниже - настоящее авторство (в скобках)
Сторона один

1. "Waterloo Lily" (Синклэр) 6:47
2. "Nothing At All (Синклэр) / It's Coming Soon (Миллер)/ Nothing At All (Reprise) (Синклэр)" 10:25
3. "Songs And Signs" (Миллер) 3:39

Сторона два

4. "Aristocracy" (Хастингс) 3:03
5. "The Love In Your Eye / To Catch Me A Brother / Subsultus / Debouchement / Tilbury Kecks" (Хастингс) 12:31
6. "The World is Yours" (Хастингс) 3:40

Бонус-треки в переиздании альбома 2001 года 
1. "Pye's June Thing" (Хастингс) 2:58
2. "Ferdinand" (Хастингс) 2:57
3. "Looking Left, Looking Right" (Хастингс) 5:37
4. "Pye's Loop" (Хастингс) 1:21

Музыканты 
 Пай Хастингс – гитары и вокал
 Стив Миллер – электрическое фортепиано, рояль, орган Хаммонд, электрическая арфа
 Ричард Синклер – бас, вокал
 Ричард Кулан – барабаны

Дополнительные музыканты

 Лол Коксхилл – сопрано-саксофон (1,2)
 Фил Миллер – вторая ведущая гитара (2)
 Джимми Хастингс – флейта (5)
 Майк Коттон – труба (5)
 Барри Робинсон – гобой (5)

Ссылки 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=3109

Альбомы Caravan
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Decca Records